

События 
 Умер фараон нижнеегипетской XXII династии Пами. На престол взошёл его сын Шешонк V.
 Четвёртый поход Салманасара IV против Урарту.
 Умер князь Цинь Чжуан-гун, ему наследовал младший сын Сян-гун (эра правления 777—766), ибо старший сын Ши-фу отправился сражаться с жунами и уступил наследование.
 Умер князь Чэнь И-гун, ему наследовал младший брат Се (Пин-гун, эра правления 777—755).

См. также

Примечания